Jan-Lennard Struff ha battuto in finale Márton Fucsovics 6–2, 7–6(7–5).

Teste di serie 

 Jan-Lennard Struff (Campione)
 Dustin Brown (primo turno)
 Michael Russell (secondo turno)
 Andrej Kuznecov (quarti di finale)

  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Julian Reister (Ritirato a causa di infortunio alla schiena)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Frank Dancevic (primo turno)
  Marsel İlhan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Heilbronner Neckarcup 2014